
«НМ» — кириллическая аббревиатура, имеющее несколько значений.

Названия изданий 
 «Новый мир» — журнал.
 НМ или ПНМ — «Священное Писание — Перевод нового мира» — перевод Библии.
 «Независимая Молдова» — республиканская общественно-политическая газета.
 «Новотульский металлург» — газета.

Наука и промышленность 
 Нефтяное месторождение
 Нитрометан
 Научный модуль
 Нормативный материал

Вооружение 
 152-мм мортира образца 1931 года

Единицы измерения и валюты 
 Нанометр (нм)
 Наномоль
 Ньютон на метр (Н/м)
 Немецкая марка

Обозначения топонимов 
 Народный меджлис (например, НМ Талышско-Муганская автономная республика).
 Новая Москва

См. также 
 HM — латинская аббревиатура